Константи́н Миха́йлович Анто́нов (род. 3 апреля 1968 года, Москва, СССР) — российский религиовед и историк философии, специалист по русской религиозной философии и богословию XIX—XX веков. Доктор философских наук, профессор и заведующий кафедрой философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ .

Заместитель председателя Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации по теологии. Исполнительный секретарь Русского религиоведческого общества (РРО).

Биография 
Родился 3 апреля 1968 года в Москве.

В 1990 году поступил на философский факультет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1995 году.

В 1995—1998 годах учился в аспирантуре философского факультета МГУ  имени М. В. Ломоносова. 

17 мая 1999 года защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Философское наследие И.В. Киреевского. Антропологический аспект». Научные руководители: доктор философских наук, профессор В. В. Богатов, кандидат философских наук, доцент А. П. Козырев.

С сентября 1999 года по настоящее время — профессор и заведующий кафедрой философии и религиоведения Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

В декабре 2008 года на философском факультете РГГУ защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века». Специальность  — 09.00.03 «История философии» Научный консультант — В. В. Сербиненко. Официальные оппоненты — Ю. А. Кимелев, С. А. Нижников, И. В. Цвык.

С весны 2011 года по настоящее время — профессор и заведующий кафедрой философии и религиоведения Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Член объединённого диссертационного совета Д 999.073.04 по теологии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Взгляды 
Считает, что основные проблемы в отношениях между наукой и религией возникают не на уровне отдельных фактов и суждений, а на уровне базовых предпосылок и мировоззренческих интерпретаций.

Научные труды

Диссертации 
 Антонов К. М. Философское наследие И. В. Киреевского. Антропологический аспект. Автореф. дис. . канд.филос.наук. — М., 1999. — 24 с.
 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века: автореф. дис. … докт. филос. наук. — М., 2008. — 32 с.

Монографии 

 Антонов К. М. Философское наследие И.В. Киреевского. Антропологический аспект. — М., Изд-во ПСТГУ, 2007.
 Антонов К. М. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX века. — М., Изд-во ПСТГУ, 2008.
 Антонов К. М. «Как возможна религия?»: Философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX–XX веков: В 2 ч. Ч. 1. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. — 608 с. 500 экз.
 Антонов К. М. «Как возможна религия?»: философия религии и философские проблемы богословия в русской религиозной мысли XIX-XX веков : в 2 ч. Ч. 2. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2020. — 367 с. ISBN 978-5-7429-1254-5 500 экз.

Учебные пособия 
 Смирнов М. Ю., Бокова О. А., Антонов К. М. Философия религии и религиоведение: учебное пособие. — СПб.: ЛГУ имени А. С. Пушкина, 2017. — 116 с. ISBN 978-5-8290-1675-3

Научные статьи

Журналы и сборники 

 Антонов К. М. Творчество Пушкина в интерпретации И. В. Киреевского // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. — 1994. — № 3.
 Антонов К. М. Интеллигенция и традиция: обращение И. Киреевского и тэшува М. Бубера // Труды второй молодежной конференции СНГ по иудаике – «Тирош». — М. 1998.
 Антонов К. М. Человеческая личность и мир по учению И.В. Киреевского // Логос. Философский журнал. Вып.3. — М. 1999.
 Антонов К. М. Проблема возможности религиозной философии у И. В. Киреевского и В. Н. Лосского // Материалы XI конференции ПСТБИ. — М. 2001.
 Антонов К. М. Элементы психоанализа в философской публицистике С. Н. Булгакова. Тезисы. Материалы VII Российского симпозиума историков русской философии. — М. 2001.
 Антонов К. М. В.С. Соловьев и Ю. Ф. Самарин о еврейском вопросе // «Тирош». Труды по иудаике. Выпуск V. — М. 2001.
 Антонов К. М. Системность, органичность и целесообразность в работе Н. О. Лосского «Мир как органическое целое» // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 2000. — М., 2002.
 Антонов К. М. Элементы психоанализа в философской публицистике С. Н. Булгакова // Философия хозяйства. — № 2. — 2002. 
 Антонов К. М. Философия Ницше в интерпретации Л. Шестова // Проблема атеизма. Историко-философский ежегодник 2000. М., «Наука», 2002.
 Антонов К. М. Проблема религиозного обращения в творчестве С. Л. Франка // Религиоведение. — 2002. — № 4. 
 Антонов К. М. Феномен религиозного обращения и его значение в истории русской мысли  // История мысли. Русская мыслительная традиция. — Вып. 2. — М.: «Вузовская книга», 2003. 
 Антонов К. М. «Христианство и наука»: философские аспекты проблемы // Материалы XIII ежегодной конференции ПСТБИ. — М. 2003.
 Антонов К. М. Философия религии Ю.Ф. Самарина // Религиоведение. — № 2. — М., 2004. 
 Антонов К. М. От истории философии к истории мысли // Системные исследования. Ежегодник 2002. — М.: Эдиториал УРСС, 2004.
 Антонов К. М. Особенности самосознания евреев-христиан // Диаспоры. — Вып. № 3. — М. 2004. — С. 168 - 190.  
 Антонов К. М. Концепт религиозного обращения в философии Вл. Соловьева  // Вестник ПСТБИ. № 2. Филология. История. Философия. — М., 2004. — С. 160-190. 
 Антонов К. М. Знание в религии и в науке // Материалы XIV ежегодной конференции ПСТБИ. — М. 2005. — С. 133-156. (bogoslov.ru/text/290638.html)
 Антонов К. М. От истории философии к истории мысли. (2 вариант)  // История мысли. Русская мыслительная традиция. — Вып. 3. — М.: «Вузовская книга», 2005. 
 Антонов К. М. Рефлексивные структуры религиозной традиции // Материалы XV ежегодной богословской конференции ПСТГУ. Т. 1. М., 2005. — С. 164-169.
 Антонов К. М. Феномен религиозного обращения в античной философии // Религиоведение. — 2006. — № 1. — С. 102-119. 
 Антонов К. М. Славянофилы и И. В. Киреевский: становление исследовательских традиций  // Вестник ПСТГУ. Сер. Богословие. Философия. I-16-2006. — С. 55-92. 
 Антонов К. М. Христианская правда и научная истина (Некоторые методологические аспекты написания курсовых и дипломных работ) // Материалы XVI ежегодной богословской конференции ПСТГУ. — Т. 1. — М., 2006.  (bogoslov.ru/text/2224964.html)
 Антонов К. М. И.В. Киреевский и последующая русская философская традиция  // Вестник ПСТГУ. Сер. Богословие. Философия. I-17-2006. — С. 67–76. 
 Антонов К. М. Религиозный опыт и догмат в русской мысли начала XX века // Материалы XVII ежегодной богословской конференции ПСТГУ. — Т. 1. — М., 2006. — С. 172-177.
 Антонов К. М. Миссионерские стратегии и тактики А.С. Хомякова // А.С. Хомяков — мыслитель, поэт, публицист. — Т. 1. — М. 2007.
 Антонов К. М. Философия религии С. Л. Франка  // Философские науки. № 3. — 2007. — С. 18–23. 
 Антонов К. М. Философия религии раннего С. Л. Франка. // Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. — № 5. — 2007.
 Антонов К. М. Религиозный опыт, творчество и догмат в русской мысли начала XX века // Религиоведение. — 2007. — № 1. — С. 128-142. 
 Антонов К. М. Философия религии В. С. Соловьева  // Философские науки. — 2007. — № 11. — С. 32—50. 
 Антонов К. М. Проблема веры и разума в философии религии Л. М. Лопатина  // В ПСТГУ I:4(20). — М., 2007. — С. 87-102.
 Антонов К. М. Проблема атеизма в русской мысли к. XIX – нач. XX в. // Материалы XVIII ежегодной богословской конференции ПСТГУ. — Т. 1. — М., 2008. — С. 172-177.
 Антонов К. М. Проблемы философии религии в творчестве кн. С.Н. Трубецкого  // Вестник РГГУ. — №7. — 2008. — С. 151-164. 
 Антонов К. М., Пылаев М. А. «Святое» в русской философской мысли и в западной феноменологии религии // Религиоведение. — 2008. — № 3. — С. 118-128.
 Антонов К. М. Проблемы философии религии в «Непостижимом» С. Л. Франка  // Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия. 2(26) — 2009. — С. 72-92. 
 Антонов К. М. Феномен религиозного обращения и становление рефлексивных структур религиозных традиций // Религиоведение. — 2009. — № 4. — С. 90–102. 
 Антонов К. М. Религиозная философия и философия религии в русской мысли // Точки. 1–2 (9) 2010. С. 15–19. 
 Антонов К. М. Историческое изучение религии в духовно-академической традиции в дореволюционной России  // Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия. 1(33) 2011. С. 39–55. 
 Антонов К. М. Русская религиозная философия и феноменология религии: предварительные замечания к постановке проблемы // * Антонов К. М. Феноменология религии: между сакральным и профанным. Материалы Международной зимней религиоведческой школы. Донецк, 2011. — С. 77–86.
 Антонов К. М. Кн. С.Н. Трубецкой и его программа исследования религии в контексте истории отечественного религиоведения // Точки-Puncta. 1-2/10/2011. С. 17–26. 
 Антонов К. М. Л.Н. Толстой и дискуссия о природе догмата в русской мысли конца XIX — начала XX века // Сборник материалов симпозиума Л.Н. Толстой (1828–1910) и Церковь его времени / Atti del simposio Lev Tolstoj (1828–1910) e la chiesa del suo tempo. — Тула, 2011. — С. 15–47.
 Антонов К. М. Русская религиозная философия и феноменология религии: точки соприкосновения // Религиоведческие исследования. — 2011. — № 1-2(5-6). — С. 7-22. 
 Антонов К. М. Теология как научная специальность  // Вопросы философии. — 2012. — № 6. — С. 73–84. 
 Антонов К. М. Русская религиозная мысль в контексте философского постижения модерна в XX веке // Chrześcijaństwo wobec problemòw wspolczesnego świata. Krakòw. — 2012. — S. 69–78.
 Антонов К. М. «Вехи»: понятие религии в контексте философского постижения модерна в XX веке // «Вехи» русской религиозной мысли: 1909–2009. Акты симпозиума, прошедшего в Риме 26 февраля 2009 года…. — Рим, 2012. — С. 175–194.

Энциклопедии и словари 

 Антонов К. М. Западники  // Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. — М. Гардарики, 2004. 
 Антонов К. М.  Славянофилы  // Философия: Энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина. — М. Гардарики, 2004. 
 Антонов К. М. Андреев Д. Л. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2006. — С. 45 ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Бакунин М. А. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2006. — С. 89. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Каппадокийцы. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2006. — С. 487-488. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Карсавин Л. П. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2006. — С. 494-495. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Климент Александрийский // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красикова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 525-526. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Лосский В. Н. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 587. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Лосский Н. О. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. — М.: Академический проект, 2006. — С. 587-588. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Обращение религиозное // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 714-715. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Писарев Д. И. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 763-764. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Пифагореизм о религии // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 764. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Религия и философия // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 901-903. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Рикер П. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 919. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Самарин Ю. Ф. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 947-948. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Сократ // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 996. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Трансцендирование // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1076-1077. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Трубецкой Е. Н. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1081-1082. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Трубецкой С. Н. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1082. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Флоровский Г. В. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1124. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Шеллинг Ф. В. Й. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1197-1198. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Шестов Л. И. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1198. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Юркевич П. Д. // Религиоведение: энциклопедический словарь. / Под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян . — М.: Академический проект, 2006. — С. 1237. ISBN 5-8291-0756-2
 Антонов К. М. Зернов Н. М.  Православная энциклопедия. Т. 20.

Научная редакция 
 «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: Актуальные проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI в. / Сост., предисл., общ. ред. К. М. Антонова. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 263 с.
 Носачев П. Г. «Отреченное знание»: Изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века: Историко-аналитическое исследованиеМ.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 336 с.

Публицистика 
 Пущаев, Юрий Как в СССР изучали религию, чтобы с ней бороться  // Журнал «Фома», 04.12.2013

Примечания

Литература 
 
 
 

Религиоведы России
Философы России
Богословы России
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели ПСТГУ
Историки философии